20-ият източен меридиан или 20° източна дължина e меридиан, който се простира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Европа, Африка, Атлантическия океан, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 160-и западен меридиан.

и020-и източен меридиан